Оне́ () — коммуна во Франции, находится в регионе Шампань — Арденны. Департамент — Об. Входит в состав кантона Шаванж. Округ коммуны — Бар-сюр-Об.

Код INSEE коммуны — 10017.

Коммуна расположена приблизительно в 160 км к востоку от Парижа, в 55 км южнее Шалон-ан-Шампани, в 32 км к северо-востоку от Труа.

Население 
Население коммуны на 2008 год составляло 111 человек.

Экономика 

В 2007 году среди 61 человека в трудоспособном возрасте (15—64 лет) 50 были экономически активными, 11 — неактивными (показатель активности — 82,0 %, в 1999 году было 70,7 %). Из 50 активных работали 47 человек (24 мужчины и 23 женщины), безработных было 3 (1 мужчина и 2 женщины). Среди 11 неактивных 2 человека были учениками или студентами, 7 — пенсионерами, 2 были неактивными по другим причинам.

Примечания

Ссылки 

 
 

Коммуны департамента Об